Кудимага (, ) — область на юге Мавритании.
 Административный центр — город Селибаби.
 Площадь — , население —

География 
На северо-западе граничит с областью Куркул, на северо-востоке с областью Ассаба, на юго-востоке с Мали, на юго-западе с Сенегалом по реке Сенегал.

Административно-территориальное деление 

Область делится на 2 департамента:

 Ульд-Енге (Ould Yenge)
 Селибаби (Selibaby)

Области Мавритании